Hurin (dynastie), de eerste dynastie van Incaleiders (ca. 1200-ca. 1350)
 Húrin, een personage uit de boeken van Tolkien
 het Huis van Húrin, een dynastie uit de boeken van Tolkien (genoemd naar een andere Húrin dan bovengenoemde)